Лас Вирхенес има више значења:

 Лас Вирхенес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхенес, Виверо Форестал (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхенес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Вирхенес (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Вирхенес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Вирхенес (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Вирхенес, Алехандро Ескивел (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Антонио Ескивел (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Хесус Ескивел (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Хулијана Ескивел (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Корта Каминос (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Лас Норијас (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Моктезума (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вирхенес, Сан Хосе (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику